Eugène-Louis Dumont, fils de Jules Dumont et Louisa Élisabeth née Fontana, né le  à Meyrin et mort à Collonge-Bellerive le , est un historien et généalogiste suisse. Il fut président de la Compagnie de 1602

Publications 
Il a écrit de nombreux ouvrages sur la région genevoise. Principaux titres:
 Revue du Vieux-Genève, 1971-1991
 Armorial genevois, Genève : Atar, 1961; dessins d'André Le Comte. Nouvelle édition revue et augmentée, Genève : Slatkine, 1977
 Histoire du Grand-Saconnex, Genève : Georg, 1967
 Société nautique de Genève : cent ans d'histoire, 1872-1972, Genève : Impr. du Courrier, 1971; avec Pierre F. Bonnet
 Exercice de l'Arquebuse et de la Navigation, 1856-1974, Genève : E. Braillard, 1974
 Histoire de Meyrin, Meyrin : Commune de Meyrin, 1991

Notes et références 

Naissance en janvier 1917
Décès en 1996
Décès à Genève
Historien suisse
Personnalité liée au canton de Genève
Écrivain suisse d'expression française
Professeur à l'université de Genève
Généalogiste suisse
Généalogiste du XXe siècle